Best friends forever (relatie), term gebruikt voor specifieke vriendschapsrelaties
 Best Friends Forever (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2012
 Best Friends Forever (South Park), een aflevering van South Park

Zie ook 
BFF (doorverwijspagina)